Монтерре́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 370 км на захід від Парижа, 60 км на південний захід від Ренна, 40 км на північний схід від Ванна.

Історія 

1 січня 2019 року Монтеррен було приєднано до муніципалітету Плоермель.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 157 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 387,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Монтеррен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Монтеррен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Морбіан